Робак — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Робак, Александр Рэмович (род. 1973) — российский актёр театра и кино, продюсер и кинорежиссёр.
 Робак, Арсений Александрович (род. 1994) – российский актер и режиссер.
 Робак, Кароль (род. 1997) — польский тхэквондист.
 Робак, Леа (1903—2000) — канадская профсоюзная и общественная деятельница, пацифистка и феминистка.
 Робак, Эми (род. 1973) — американская журналистка и телеведущая.